Ship of Fools (qui signifie en anglais « La Nef des fous ») peut faire référence à :

Musique 
 Ship of Fools, chanson de The Doors, 1970.
Ship of Fools, chanson de World Party, 1987.
 Ship of Fools, chanson d'Erasure, 1988.
 Ship of Fools, chanson de Robert Plant, 1988.

Cinéma et télévision 
 La Nef des fous (titre original : Ship of Fools), film américain réalisé par Stanley Kramer, 1965.

Littérature 
  (titre original : Ship of Fools), roman de Katherine Anne Porter, 1962.

Voir aussi 
 La Nef des fous